Омутское — название населённых пунктов в России:

 Омутское — село в Шелаболихинском районе Алтайского края.
 Омутское — село в Суздальском районе Владимирской области.